Zella è il nome delle seguenti località:
 Zella-Mehlis – città tedesca
 Zella/Rhön – frazione del comune tedesco di Dermbach
 Zella – moglie di Radegast I